Izvoare poate avea următoarele semnificații:

 Localități din România
Izvoare - localitate din județul Botoșani
Izvoare - localitate din județul Dolj, reședința comunei cu același nume
Izvoare - localitate din județul Harghita
Izvoare - localitate din județul Neamț
Izvoare - localitate din județul Neamț
Cabana Izvoare - cabană în județul Maramureș
 Localități din Republica Moldova
 Izvoare - comună din raionul Fălești
 Izvoare - comună din raionul Florești
 Izvoare - sat în cadrul comunei Pohrebeni
 Izvoare - comună din raionul Sîngerei

Vezi și 
Izvoru
Izvoarele

Localități omonime din Republica Moldova